Grünes Trikot steht für:
 Trikot des Führenden in der Punktewertung der Tour de France, siehe Grünes Trikot (Tour de France)
 Trikot des Führenden der Bergwertung beim Giro d’Italia, siehe Maglia Verde
 Trikot des Führenden in der Punktewertung der Vuelta a España, siehe Grünes Trikot (Vuelta a España)
 Trikots der Führenden in anderen Etappenrennen, insbesondere für die Führenden der Punkte- oder Bergwertung